Koranda je novější označení pro místo, kde dříve stávala  osada Růžový Vrch

Příjmení Koranda nosí více různých osobností:

 Lukáš Koranda (* 1989) – český sportovec, rychlostní kanoista
 Lukáš Koranda (hudebník) (* 1990) – český rockový zpěvák a skladatel 
 Miroslav Koranda (1934–2008) – český sportovec, veslař
 Stanislav Koranda (1925–???) – český a československý politik KSČ z Třeboňska, poslanec FS za normalizace
 Václav Koranda – více různých osobností

Wikipedie:Rozcestníky